Ли́повая — гора в городском округе Карпинск Свердловской области высотой 276 м над уровнем моря. Расположена в 3,5 км к северу от города Карпинска. С вершины горы в западном направлении имеется открытый спуск длиной около 200 и шириной около 20 метров. Перепад высот составляет около 20 метров. Зимой склоны горы используют любители сноуборда и горных лыж, а летом здесь проводятся соревнования по велокроссу «Крепость горы Липовой».

На южном склоне горы расположен сосновый бор. В середине XX века молодые деревья сосны использовались для сбора живицы. На юго-западном склоне горы расположен карьер. В XX веке здесь добывали щебень для строительства автомобильной дороги Карпинск — Волчанск. После окончания разработки здесь проводились тренировки по стрельбе из гладкоствольного оружия. На западном склоне горы имеется смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид на Уральские горы.

Примечания 

Горные вершины городского округа Карпинск